Mirosław Mieczysław Łopatka (ur. 2 czerwca w 1977 we Wrocławiu) – polski koszykarz, reprezentant Polski, grający na pozycji silnego skrzydłowego lub środkowego, 3-krotny mistrz Polski ze Śląskiem Wrocław.

Jest synem Mieczysława Łopatki.

Osiągnięcia 
Na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej
 Drużynowe
 Mistrz: 
 Polski:
 1996, 1998, 1999, 2000
 kadetów (1993)
 I ligi polskiej (2004)
 II ligi polskiej (2012)
 Wicemistrz:
 Cypru (2008)
 Polski juniorów (1994, 1995)
 Zdobywca:
 Superpucharu Polski (1999)
 Pucharu PZKosz (2012)
 Półfinał:
 PLK (2005)
 ligi węgierskiej (2006, 2008)
 Uczestnik rozgrywek Pucharu Saporty (1997/1998 – ćwierćfinał, 1998/1999 – 1/16, 1999/2000 – ćwierćfinał)

 Indywidualne
 Uczestnik meczu gwiazd ligi węgierskiej (2005, 2007)
 Powołany do udziału w meczu gwiazd – Polska vs gwiazdy PLK (2000 – nie wystąpił)

Statystyki

Aktywność pozasportowa 
W wyborach samorządowych w 2018 bez powodzenia kandydował do sejmiku województwa dolnośląskiego z listy KWW Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska, a w wyborach parlamentarnych w 2019 do Sejmu w ramach Koalicji Polskiej z listy PSL.

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie PLK
 Profil na rozgrywki.pzkosz.pl
 
 Profil na plkhistory.ugu.pl

Linki zewnętrzne 
 Profil na eurobasket.com
  

Reprezentanci Polski w koszykówce mężczyzn
Koszykarze AZS Koszalin
Koszykarze Turowa Zgorzelec
Koszykarze Unii Tarnów
Koszykarze Śląska Wrocław
Koszykarze WKK Wrocław
Koszykarze BC Körmend
Koszykarze Stali Bobrek Bytom
Koszykarze Pogoni Ruda Śląska
Koszykarze APOEL BC
Koszykarze Szolnoki Olaj
Ludzie urodzeni we Wrocławiu
Urodzeni w 1977